In 1980 werd de 22ste editie van de Vtoraja Liga  gespeeld, de derde hoogste divisie voor voetbalclubs uit de Sovjet-Unie . Het was het eerste seizoen onder deze naam van de competitie. Spartak Kostroma, Traktor Pavlodar en SKA Kiev werden kampioen.

Eerste fase

Zone I 
Revtroed Tambov wijzigde de naam in Spartak Tambov, Masjinostroitel Toela in TOZ Toela.

Zone II 
Signal Tsjeljabinsk wijzigde de naam in Lokomotiv Tsjeljabinsk, Stroitel Tjoemen in Fakel Tjoemen.

Zone III 
Troed Volzjski wijzigde de naam in Torpedo Volzjski.

Zone IV 
Manometr Tomsk wijzigde de naam in Torpedo Tomsk.

Zone V

Zone VI

Zone VII
Oegolsjtsjik Ekibastoez wijzigde de naam in Ekibastoezets Ekibastoez.

Zone VIII

Zone IX

De toenmalige namen worden weergegeven, voor clubs uit nu onafhankelijke deelrepublieken wordt de Russische schrijfwijze weergegeven zoals destijds gebruikelijk was, de vlaggen van de huidige onafhankelijke staten geven aan uit welke republiek de clubs afkomstig zijn.

Tweede fase

Groep 1

Groep 2

Groep 3

Externe link
 RSSSF

Vtoraja Liga 
Competitievoetbal 1979/80